La  du Tour de Lombardie s'est déroulée le . La course a été remportée par le coureur italien Michele Bartoli. Le parcours s'est déroulé entre Cantù et Bergame sur une distance de 251 kilomètres.

L'épreuve est la dernière course de la coupe du monde de cyclisme 2002.

Classement final

Liens externes 
 Site officiel
 Résultats

2002
Cyclisme en Italie en 2002
Cyclisme sur route en 2002
Sport en octobre 2002